Плодородное — название населённых пунктов:

Россия 
 Плодородное — село в Целинском районе Ростовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Плодородное — село в Красногвардейском районе.
 Плодородное — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Турция 
 Плодородное — прежнее название села Карахан района Акьяка ила Карс.

Украина 
 Плодородное — село в Михайловском районе Запорожской области.